Dzwola (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Dzwola (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente